Le Hir ist der Name folgender Personen:

 Pierre Le Hir (* 1956), französischer Wissenschaftsjournalist
 Yves Le Hir (1919–2005), französischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Stilforscher

Siehe auch:
 Hir